Miejscowości w Polsce
 Siemków – osada w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko
 Siemków – część wsi Moszczanka w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Prudnik
 Siemków – dzielnica Polanicy-Zdroju

 Miejscowość na Białorusi
 Siemków – wieś w rejonie mińskim obwodu mińskiego